Ramblers steht für: 

Sportvereine
 Ramblers Club, Sportverein aus Windhoek, Namibia
 Philadelphia Ramblers, US-Eishockeyfranchise 
 Cobh Ramblers, irische Fußballmannschaft

Bands
 Country Ramblers, Schweizer Band 
 The Little Ramblers, Jazz-Band der 1920er Jahre
 Virginia Ramblers Orchestra, US-Stringband
 The California Ramblers, US-Jazz- und Tanzband 
 Modena City Ramblers, italienische Band 
 Floyd County Ramblers, US-Old-Time-Gruppe 
 Elb Meadow Ramblers, Dresdner Combo

Siehe auch:
 Rambler